Sofia da Grécia  — esposa do rei João Carlos de Espanha
Sofia de Bourbon e Ortiz  —  segunda filha dos reis de Espanha

Desambiguações de antropônimos